Возобновляемая энергетика в ЕС — отрасль энергетики ЕС по производству энергии из возобновляемых источников энергии.

Общие положения 
Регулирование сферы возобновляемой энергетики осуществляется директивой ЕС 2018/2001 от 11.12.2018 года «О стимулировании использования возобновляемой энергии».

В 2020 году 38 % электроэнергии ЕС было произведено из возобновляемых источников энергии. При этом, из ископаемого топлива — 37 % электроэнергии, 25 % электроэнергии произведено атомными электростанциями.
ЕС ставит целью стать независимыми от углеводородного сырья к 2050 году, отказаться от угля к 2030 году, и отказаться от генерирования электроэнергии из газа и атомными электростанциями.

Ветровая энергетика 
В 2020 году из ветра произведено 1/3 всей возобновляемой энергии ЕС. При этом, это составило 11,6 % всей потребляемой электроэнергии. В сфере ветровой энергетики в ЕС в 2020 году было занято от 240 000 до 300 000 работников.
ЕС производит ключевые компоненты турбин для ветровых электростанций. 
ЕС стремится к установлению ветровых электростанций в открытом море общей мощностью 60 Гигаватт. В 1991 году в Дании была построена первая ветровая электростанция в открытом море.

Европейским Союзом поставлена цель, чтобы к 2030 году ветряные электростанции вырабатывали от 26 до 35 % всей электроэнергии ЕС, что должно принести экономию в 56 млрд евро.

Солнечная энергетика 
В 2018 году мощность фотоэлектрической электроэнергии составила 127 тераватт / час, что составило 3,9 % производства всей электроэнергии ЕС. В 2020 году объём производства солнечной электроэнергии составил 5 % от общего объёма.
Количество занятых в сфере солнечной электроэнергетики ЕС работников в 2018 году составило 117 000 чел.
ЕС вырабатывает 2,3 гигаватт концентрированной солнечной энергии при помощи гелиоконцентратора.

Гидроэнергетика 
На долю гидроэнергетики приходится 36 % потребления возобновляемой электроэнергии.

См. также 
 Энергетическая политика Европейского Союза
 European Wind Energy Association ()
 Альтернативная энергетика
 Возобновляемая энергетика Венгрии
 Возобновляемая энергетика Албании
 Ветроэнергетика Греции

Примечания

Ссылки 
 Директива 2018/2001/ЕС О стимулировании использования возобновляемой энергии

Возобновляемые источники энергии